Kalinov může být:

 na Slovensku:
 obec Kalinov (okres Medzilaborce)
 část obce Krásno nad Kysucou Kalinov (Krásno nad Kysucou)
 část obce Svidník Kalinov (Svidník)

 na Ukrajině:
 Kalyniv  
 sídlo v Sumskej oblasti Kalinov (Sumská oblast)

 v Rusku:
 sídlo v Orlovské oblasti Kalinov (Orlovská oblast)
 sídlo v Kurském oblasti Kalinov (Kurská oblast)
 sídlo ve Voronežské oblasti Kalinov (Voronežská oblast)
 sídlo v Rostovské oblasti Kalinov (Rostovská oblast)
 sídlo v Krasnodarském kraji Kalinov (Krasnodarský kraj)
 sídlo ve Volgogradské oblasti Kalinov (Volgogradská oblast)